Braunau am Inn é um distrito da Áustria localizado no estado da Alta Áustria.

Cidades e municípios 
Braunau am Inn possui 46 municípios, 3 deles com estatuto de cidade (Stadtgemeinde) e 5 com estatuto de mercado (Marketgemeinde):

Distritos da Áustria